Chota (stad), een stad in Peru
Chota (provincie), een provincie van Peru
Chota (district), een district van Peru
Chota (rivier), een rivier in het noorden van Ecuador
Chota Nagpur, een plateau in oostelijk India